IDM steht für:

 Ideenmanagement, umfasst die Generierung, Sammlung und Auswahl geeigneter Ideen für Verbesserungen und Neuerungen 
 Information Display Matrix, ein Verfahren zur Prozessverfolgung von Informationsaufnahmen (Marketingforschung)
 Infrastruktur-Daten-Management, Kurzform für IDMVU Infrastruktur Daten Management, ein Verfahren und ein Standard-Format in XML/GML
 Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, eine Forschungsvereinigung
 Integrated Device Manufacturer, siehe Halbleiterhersteller
 Intelligent Dance Music, eine Genrebezeichnung in der elektronischen Musik 
 Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, siehe Deutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft
 ISA Dialogmanager, ein Werkzeug zum Erstellen von graphischen Benutzeroberflächen für Programme
 IDM Induktiver Durchflussmesser, siehe Magnetisch-induktiver Durchflussmesser

IdM steht für:
 Identitätsmanagement, der zielgerichtete und bewusste Umgang mit Identität, Anonymität und Pseudoanonymität

Abkürzung